Robert, Georges, Joseph, Émile, chevalier Maldague, né le  à Jumet est un professeur belge francophone.

Il est docteur en droit; licencié en sciences économiques. Il fut professeur à la FUCaM.

Mandats 
Président de la Commission pour l'Inventaire du Patrimoine de l'État
Membre du conseil supérieur des Finances
Chef de cabinet honoraire du Premier Ministre
Commissaire honoraire au Plan
administrateur de la Fondation Roi Baudouin

Distinctions 
Commandeur de l'ordre de la Couronne
Officier de l'ordre de Léopold
Officier de l'ordre de Léopold II

Il fut élevé au rang de chevalier par SM le roi Albert II de Belgique en 1997.

Chevalier (Belgique)
Commandeur de l'ordre de la Couronne
Officier de l'ordre de Léopold
Officier de l'ordre de Léopold II
Économiste belge du XXe siècle
Naissance en décembre 1930
Naissance à Jumet